Lichtenhain steht für:
 Lichtenhain (Adelsgeschlecht), adlige Familie von Lichtenhain/Lichtenhayn

Lichtenhain ist der Name folgender Ortschaften:
in Deutschland
 Lichtenhain/Bergbahn, Ortsteil der Stadt Oberweißbach/Thüringer Wald im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Lichtenhain (Boitzenburger Land), Ort in der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Lichtenhain (Gräfenthal), Ortsteil der Stadt Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Lichtenhain (Jena), Stadtteil der kreisfreien Stadt Jena in Thüringen
 Lichtenhain (Sebnitz), Ortsteil der Stadt Sebnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
in Polen
 Łazisko (ehemals Lichtenhain im Landkreis Groß Wartenberg, Niederschlesien), Ortschaft der Gmina Twardogóra in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Tarna (ehemals Lichtenhain im Landkreis Wollstein, Wartheland), Ortschaft der Gmina Siedlec in der Woiwodschaft Großpolen
 Tuszynki (ehemals Lichtenhain im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), Ortschaft der Gmina Bukowiec in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
in Tschechien
 Světliny 2.díl, (ehemals Lichtenhain 2. Anteil), Ortschaft von Dolní Podluží im Okres Děčín, Ústecký kraj
 Světliny 1.díl, (ehemals Lichtenhain - Schönborner Anteil), Ortsteil der Stadt Varnsdorf im Okres Děčín, Ústecký kraj

Siehe auch:
 Lichtenhainer
 Lichtenheim
 Lichtenhainer Wasserfall